Informàtica: El teclat d'ordinador és un perifèric d'entrada.
 Música: Un Instrument de teclat és un instrument musical dotat d'un o més teclats que han de ser accionats per tal que l'instrument soni.